Горња Трамошња може бити:

 Горња Трамошња (Оштра Лука), насељено мјесто у општини Оштра Лука, Република Српска, БиХ
 Горња Трамошња (Сански Мост), насељено мјесто у општини Сански Мост, Федерација БиХ, БиХ